Detetives do Prédio Azul (também conhecida pela sigla D. P. A.) é uma série de televisão brasileira produzida pela Conspiração Filmes e exibida pelo Gloob desde 15 de junho de 2012, data que marcou a inauguração do canal. É escrita por Flávia Lins e Silva, sendo dirigida originalmente por André Pellenz e, a partir da nona temporada, por Vivianne Jundi. A atração é exibida pelo canal desde sua estreia, sendo sua primeira produção original do Gloob. Já foram confirmadas 16 temporadas do programa.

Produção
O trio protagonista original fez um teste com cerca de 80 crianças para participar do elenco do programa. A série foi renovada para uma segunda temporada, que estreou no dia 12 de outubro de 2012, e uma terceira temporada, que estreou em junho de 2013. A 4ª temporada foi ao ar em 2 de setembro de 2013, três meses após a terceira. Em 13 de novembro de 2013, o Gloob renovou a série para uma 5ª temporada e, em 19 de março de 2014, para uma sexta. Em 18 de março de 2015, a série estreou na TV Brasil. Em 4 de abril de 2016 passou a ser exibida pela TV Cultura.

A partir das mudanças realizadas na sétima temporada surgiram novos personagens, como Charles Myara interpretando o mago Theobaldo, Sávio Moll como o pai de Pippo, Luciano Quirino e Miriam Freeland como os pais de Bento e Carol Futuro como Sissineide, mãe de Sol e atual esposa de Severino. Na oitava temporada, uma nova antagonista entra em cena querendo abrir o portal para Ondion, a malvada bruxa Sibila (Luíza Mariani), que pode se transformar em cobra e produz perfumes com uma essência mágica. Ela enfeitiçou com um chocalho mágico o bruxo Heidrum (Henrique Taxman), que foi procurar a ajuda de Theobaldo para conseguir um antídoto. No mesmo dia de estreia do filme a emissora confirmou a sua nova temporada, onde finalmente vamos ver o primeiro parente criança de Dona Leocádia, sua sobrinha-neta Berenice (Nicole Orsini).

A décima temporada trouxe uma vilã fixa para o programa: Marga (Luciana Braga), a síndica do prédio amarelo, que na verdade é uma terrível bruxa do mal que guarda muitos segredos. Essa será a primeira temporada que novos cenários fora do prédio são apresentados, como o hall de entrada do prédio amarelo e a sala secreta de Marga.

A 14º temporada estreou no dia 14 de setembro de 2020, trazendo um novo personagem: Tobby (José Victor Pires).

A 16º temporada estreou no dia 7 de março de 2022, trazendo uma nova personagem chamada Brisa (Cléo Faria), a irmã mais nova de Berenice.

Mudança de protagonistas

Após o fim da sexta temporada a produção do seriado decidiu promover uma série de mudanças, renovando a equipe de direção e parte do elenco, que incluiu a saída de Cauê Campos e Caio Manhente como protagonistas, uma vez que eles já estavam com 15 anos e destoavam da proposta do seriado ser interpretado por crianças e para crianças, sendo substituídos por Anderson Lima e Pedro Motta. Na trama, o personagem Capim foi aprovado na seleção juvenil de futebol do São Paulo indo morar com os avós, enquanto Tom foi morar com sua mãe que foi dar aula de yoga na Índia para estudar robótica e inglês. 

Letícia Pedro ainda permaneceu por mais uma temporada por aparentar ser mais jovem, deixando o elenco a partir da oitava e passando seu posto para Letícia Braga. Na história, Mila descobriu que vinha de uma linhagem de bruxas boas e partiu para o Mundo da Magia com seus pais para estudar feitiçaria. A personagem, porém, era muito popular entre o público e, após diversas reclamações nas redes sociais, a emissora decidiu criar um spin-off – ou seja, uma continuação solo – para a personagem, lançando o Vlog da Mila.

No final da décima segunda temporada Anderson Lima (Bento) deixa o elenco por já ter 15 anos e foi substituí o por Samuel Minervino (Max) na décima terceira. Na décima quarta temporada, Letícia Braga (Sol) e Pedro Motta (Pippo) deixam a série e são substituidos por Nathália Costa (Maria Flor) e Stéfano Agostini (Zeca) na décima quinta

Enredo
Três amigos inseparáveis – Capim, Mila e Tom nas seis primeiras temporadas; Bento, Mila e Pippo a partir da sétima; Bento, Sol e Pippo a partir da oitava; Max, Sol e Pippo a partir da décima terceira; Max, Maria Flor e Zeca a partir da décima quinta – vivem em um prédio muito antigo e cheio de mistérios, decidindo desvendá-los em aventuras mirabolantes. No clubinho secreto, que fica em uma parte do pátio, camuflada e não conhecida pelos adultos, eles vestem suas capas superequipadas e se tornam os Detetives do Prédio Azul.

Episódios

Elenco

Principal

Recorrente

Personagens

Obras derivadas

Vlog da Mila
Em 2017, o canal anunciou uma segunda temporada do spin-off Vlog da Mila, protagonizado por Letícia Pedro, dirigido por Vivianne Jundi que está disponível em plataformas digitais.

Filmes
Em 2016, após o fim da oitava temporada, a emissora anunciou um longa-metragem para o cinema, D. P. A. - O Filme. No filme, a atriz Mariana Ximenes foi confirmada como a Bruxa Bibi Capa Preta. Também no filme, os atores Cauê Campos, Letícia Pedro e Caio Manhente retornam os seus papéis de Capim, Mila e Tom.  O filme foi um sucesso que ganha uma continuação intitulada “D. P. A. - Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano” com cenas ambientadas na Itália e no elenco Fabiana Karla e Diogo Vilela como Minima e Máximo, os vilões bruxos. O filme estreou em dezembro de 2018. 

D. P. A. - Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano é estrelado por Anderson Lima, Letícia Braga, Pedro Henriques Motta e Nicole Orsini. Foi confirmado logo após o sucesso do primeiro filme. Conta com a participação de Fabiana Karla e Diogo Vilela como os vilões do longa. O filme também conta com Cláudia Netto, Charles Myara, Ronaldo Reis, Suely Franco e muitos outros atores da série. O filme foi lançado em 13 de dezembro de 2018.

D. P. A. - Detetives do Prédio Azul: O Filme 3 - Uma Aventura No Fim do Mundo foi confirmado antes mesmo do lançamento do segundo filme, com lançamento previsto para 21 de abril de 2022.

Vlog da Berê
Em 2019 ocorreu o segundo spin-off, Vlog da Berê, protagonizado por Nicole Orsini como a personagem-título e dirigido por Vivianne Jundi, lançado diretamente para o Globoplay. O Vlog da Berê teve sua segunda temporada estreada no dia 17 de Novembro de 2021.

Boletim Extraordinário do Tobby
No dia 31 de outubro de 2020, foi lançado o terceiro spin-off: Boletim Extraordinário do Tobby. Nisso, o bruxo Tobby descobre as coisas extraordinárias do mundo dos ordinários, os humanos sem magia.

Vlog da Sol

Em 2022 foi lançado o quarto spin-oof: Vlog da Sol, lançado originalmente no canal do Mundo Gloob protagonizado por Letícia Braga mostrando como é o cotidiano de Sol nos Estados Unidos trazendo alguns personagens da série original nos episódios.

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 

 
Programas do Gloob
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2012
Programas de televisão infantis do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa